TYC 3135-52-1 — звезда в созвездии Лебедя. Находится на расстоянии 47 световых лет (14.4 парсек) от Земли. Относится к красным карликам.

Характеристики 
TYC 3135-52-1 представляет собой звезду спектрального класса M3V. TYC 3135-52-1 не видна невооружённым глазом, поскольку имеет видимую звёздную величину +11.61.

Сближение с Вояджером-1 
Космический аппарат NASA «Вояджер-1» пролетит на расстоянии 1.27 световых года от TYC 3135-52-1 через 302700 лет.

Примечания 

Красные карлики
Объекты 2MASS
Лебедь (созвездие)